Соревнования по дзюдо в одиночном разряде в весе до 78 кг среди женщин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли 7 июля 2013 года в Казани, Россия.

Призёры

Результаты

Финальные раунды

Утешительные раунды

Турнир за 3-е место A

Турнир за 3-е место B 

Дзюдо на летней Универсиаде 2013